Francouzské příjmení Lemaître nebo Lemaitre (česká výslovnost [lemetr], ruský přepis Леметр) znamená 'mistr' a vzniklo z latinského magister. Nosí jej více osob:

 Georges Edouard Lemaître (1894–1966) – belgický kněz a astronom, autor teorie Velkého třesku 
 Christophe Lemaitre (* 1990) – francouzský atlet, sprinter
 Frédérick Lemaître (1800–1876) – francouzský divadelní herec
 Jules Lemaître (1853–1914) – francouzský spisovatel, dramatik a divadelní kritik
 Pierre Lemaitre (* 1951) – francouzský spisovatel
 Reynald Lemaître (* 1983) – francouzský fotbalista

Francouzská příjmení